Lucas Pouille era il detentore del titolo, ma è stato battuto al secondo turno da John Millman.

Marco Cecchinato si è aggiudicato il torneo battendo in finale Millman con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Lucas Pouille (secondo turno)
  Damir Džumhur (secondo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  Denis Shapovalov (secondo turno)

 Aljaž Bedene (semifinale)
 Márton Fucsovics (primo turno)
 Jan-Lennard Struff (quarti di finale)
 Andreas Seppi (semifinale)

Wildcard 

  Attila Balázs (primo turno)
  Alexander Bublik (secondo turno)

 Zsombor Piros (primo turno)

Qualificati 

  Hubert Hurkacz (primo turno)
  Jürgen Zopp (primo turno)

 Matteo Berrettini (secondo turno)
 Lorenzo Sonego (quarti di finale)

Lucky loser 

  Marco Cecchinato (campione)

 Yannick Maden (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Gazprom Hungarian Open 2018